Eriksdal kan syfta på:

Platser i Finland
 Eriksdal, Borgå – en by i Borgå stad, Östra Nyland

Platser i Sverige
 Eriksdal, Stockholm – en del av stadsdelen Södermalm, Stockholm
 Eriksdal, Uppsala – en mindre stadsdel i Uppsala
 Eriksdal, Sjöbo kommun – en småort i Sjöbo kommun
 Eriksdal, Alnö – en småort i Sundsvalls kommun på Alnön 
 Eriksdal, Hisingen – en plats vid Hisingens nordligaste spets, söder om Bohus fästning